Laurent Lefèvre (Maubeuge, 2 juli 1976) is een Frans voormalig wielrenner, beroeps van 1997 tot 2010. Hij is de jongere broer van David Lefèvre en de neef van Olivier Bonnaire.

Belangrijkste overwinningen 
1997
 Prueba Villafranca de Ordizia

2002
 Dwars door de Morbihan
 Grand Prix de Villers-Cotterêts

2003
 5e etappe Ronde van Beieren
 5e etappe Dauphiné Libéré

Resultaten in voornaamste wedstrijden 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen
|
|}

Ploegen 
1997 - Festina-Lotus
1998 - Festina-Lotus
1999 - Festina-Lotus
2000 - Cofidis, le Crédit par Téléphone
2001 - Cofidis, le Crédit par Téléphone
2002 - Jean Delatour
2003 - Jean Delatour
2004 - Brioches La Boulangère
2005 - Bouygues Télécom
2006 - Bouygues Télécom
2007 - Bouygues Télécom
2008 - Bouygues Télécom
2009 - Bbox Bouygues Télécom
2010 - Bbox Bouygues Télécom

Externe links 

Officiële website wielerploeg Bouygues Télécom 

Frans wielrenner